Il doppio femminile del torneo di tennis Newsweek Champions Cup and the Virginia Slims of Indian Wells 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrici Jana Novotná e Helena Suková che hanno battuto in finale Gigi Fernández e Martina Navrátilová 6-2, 7-6.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Jana Novotná /  Helena Suková (Campionesse)
 Gigi Fernández /  Martina Navrátilová (finale)
 Hana Mandlíková /  Larisa Neiland (semifinali)
 Jill Hetherington /  Robin White (secondo turno)

 Nicole Bradtke /  Elna Reinach (quarti di finale)
 Rosalyn Fairbank /  Kathy Jordan (secondo turno)
 Lise Gregory /  Gretchen Magers (quarti di finale)
 Isabelle Demongeot /  Eva Pfaff (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Newsweek Champions Cup and the Virginia Slims of Indian Wells 1990